Erba tortora è il nome volgare di alcune piante:
Cerinthe maior
Cerinthe minor